Příjmení Bush (anglicky „keř“) je rozšířené zejména v anglofonních zemích. Nositelé příjmení:

Bushovi
 James Smith Bush – právník a kazatel
 Samuel P. Bush (1863–1948) – jeho syn, otec Prescotta Bushe
 Prescott Bush – americký senátor a finančník, otec George H. W. Bushe
 George H. W. Bush (1924–2018) – 41. prezident USA 1989–1993
 Barbara Bushová – jeho manželka;
 George W. Bush (* 1946) – 43. prezident USA 2001–2009, syn George W. H. Bushe
 Laura Bushová – jeho manželka
 Jeb Bush, celým jménem John Ellis Bush (* 1953) – guvernér amerického státu Florida od roku 1999, syn George H. W. a Barbary, mladší bratr George W., syn George W. H. Bushe

další osobnosti
 Kate Bushová – anglická písničkářka
 Sophia Bushová – americká herečka
 Vannevar Bush (1890–1974) – americký vědec
 Wesley G. Bush – CEO korporace Northrop Grumman

Podobné příjmení 
 Busch

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení